Растворов — фамилия; имеет женскую форму Растворова.
 Растворов, Александр Николаевич (1871 — после 1907) — волостной писарь, депутат II Государственной думы (1907).
 Растворов, Юрий Александрович (1921—2004) — советский разведчик, перебежчик.